Coppa del mondo di pallanuoto maschile 1979
Coppa del mondo di pallanuoto femminile 1979